Sci steht für:
 Science, in Science-Fiction (Sci-Fi)

Šči steht für:
 wissenschaftliche Transliteration für Schtschi (russ. Kohlsuppe)

sci steht für:
 Sri Lankan Creole Malay (ISO-639-3-Code), eine der malaiischbasierten Kreolsprachen

.sci steht für:
 Dateiendung für Dateien von Scilab

scI steht für:
 sub conditione Jacobi (lateinisch, unter der Bedingung des Jakobus), eine rhetorische Demutsformel

SCi steht für:
 SCi Entertainment, ein Computerspiele-Publisher und -Entwickler
 Smart Charge Injection, eine Benzin-Direkteinspritzung

SCI steht für:
 Polen: Powiat Cieszyński in der Woiwodschaft Schlesien (Kfz-Kennzeichen)
 Sacro Corde Jesu (lateinisch, Heiliges Herz Jesu), Kürzel für die Orden der Dehonianer und des Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus
 Scalable Coherent Interface, ein Protokoll zur Speicherverwaltung in der Computertechnik
 Science Citation Index, eine Datenbank für Belege in wissenschaftlichen Zeitschriften
 Schwimmclub Innsbruck, österreichischer Sportverein
 Scripta Classica Israelica, eine historische Fachzeitschrift
 Seamen's Church Institute of New York and New Jersey
 Sensitive Compartmented Information, ein Geheimhaltungsgrad in den Vereinigten Staaten
 Serial Communication Interface, siehe Universal Asynchronous Receiver Transmitter
 Service Civil International (französisch, weltweite Freiwilligendienste), eine ehrenamtliche Friedensorganisation 
 Service Corporation International, ein US-amerikanisches Bestattungsunternehmen
 Shipping Corporation of India, eine staatliche Reederei in Indien
 Sierra Creative Interpreter, ein Computerspiel-Entwicklungssystem
 Site of Community Importance (englisch, Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung), Schutzstatus im Natura-2000-Netzwerk
 Slavonic Channel International, ein ukrainischer Fernsehsender
 Society of Chemical Industry
 Spinal-cord injury, englisch für Rückenmarksverletzung
 Sport Club Internacional, brasilianischer Fußballverein, siehe Internacional Porto Alegre
 Storage and Cross-linked Infrastructures, ein Forschungsprogramm im Forschungsbereich Energie in der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
 The String Cheese Incident, eine US-amerikanische Band
 Swaythling Club International, eine Tischtennisvereinigung
 Paramillo Airport (IATA-Code), Flughafen von San Cristóbal (Venezuela), Bundesstaat Táchira, Venezuela

Abkürzung